U19-Europamästerskapet i fotboll 2008 var 2008 års U19-Europamästerskap i fotboll och spelades i Tjeckien mellan den 14 och 26 juli. Mästerskapet fungerade även som ett kvalspel till U20-världsmästerskapet i fotboll 2009 då de sex främsta kvalificerade sig för den turneringen. Enbart spelare födda efter den 1 januari 1989 tilläts spela i turneringen. Turneringen vanns av Tyskland som besegrade Italien i finalen. Dessa två länder kvalificerade sig tillsammans med Tjeckien, England, Ungern och Spanien till världsmästerskapet 2009.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka länder som skulle kvalificera sig för turneringen utöver värdnationen Tjeckien. Kvalspelet bestod av två omgångar, där den sista omgången bestod av sju grupper där gruppvinnaren gick vidare till Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Se även
U20-världsmästerskapet i fotboll 2009

2008
Fotboll i Tjeckien
Fotbollsåret 2008
2008 i Tjeckien